Alternativet (ALTER) är ett lokalt politiskt parti som är registrerat för val till kommunfullmäktige i Ljungby kommun. Partiet har varit representerat i Ljungby kommunfullmäktige sedan 1994.

Valresultat

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Lokala politiska partier i Sverige
Politiska partier bildade 1994
Ljungby kommun